Fernand Kartheiser (1959), homme politique luxembourgeois ;
 Vincent Kartheiser (1979), acteur américain.